Colin Fox peut désigner :
 Colin Fox (1938-), acteur canadien ;
 Colin Fox (1959-), homme politique britannique, porte-parole du Scottish Socialist Party.